Blackstar může být:

 Blackstar (album, David Bowie) – album Davida Bowieho
 Blackstar (skupina) – anglická hudební skupina
 Blackstar (píseň) – píseň Davida Bowieho